Ташев (фамилия)
 Ташев, Владас (род. 1981) — российский спортивный журналист.
 Ташев, Ташо Ангелов (1909—1997) —  болгарский биолог и врач-гастроэнтеролог.
 Ташев, Усмон Кудратович (род. 1965) — советский и узбекский футболист.

См. также 
 Ташев-Хаджи